Aletheia (gr. ἀλήθεια ‚Wahrheit‘, ‚Unverborgenes‘) steht für:
 Aletheia (Mythologie), Göttin der Wahrheit in der griechischen Mythologie
 Aletheia (Philosophie), philosophischer Begriff
 Aletheia (Software), Software zur Analyse, Erkennung und Annotierung gescannter Dokumente
 Aletheia (Organisation), Schweizer Organisation
 (259) Aletheia, Asteroid des äußeren Hauptgürtels